Лишия:
 Лишия (Лиша) — коммуна в Италии.
 Лишия — одна из форм имени Алиса, Алисия.